Costa Azul steht für:

 Costa Azul (Buenos Aires), einen Ort in Argentinien
 Costa Azul (Brasilien), einen Ort in Brasilien
 Costa Azul (Uruguay), einen Ort in Uruguay
 La Aguada y Costa Azul, einen Ort in Uruguay